Всесоюзная коллегия судей по волейболу — советская спортивная организация.

История 
Всесоюзная коллегия судей по волейболу (ВКС) организована в апреле 1934 года на всесоюзном совещании судей в Москве и было выбрано руководство ВКС в составе трёх человек: Поташник А. А.(Москва), Петров Н. А. (Ленинград), Гуревич И. О. (Харьков), председателем ВКС был выбран — Поташник А. А.(Москва).

Основной костяк ВКС составили судьи Московской коллегии судей (самой развитой на момент создания), а также судьи Украины (харьковчане и киевляне), Ленинграда и Ростова-на-Дону.

ВКС являлась структурной частью Всесоюзной секции волейбола, впоследствии реорганизованной во Всесоюзную федерацию волейбола (1959 год).

В 1991 году ВКС закончила своё существование и её правопреемником стала Всероссийская коллегия судей по волейболу, став структурной частью Всероссийской федерации волейбола.

Руководство 
Возглавили ВКС в апреле 1934 года Поташник, Петров, Гуревич. Впоследствии стали выбирать председателя коллегии судей.

Председатели ВКС:
 1934—1953 Александр Абрамович Поташник
 1953—1959 Борис Николаевич Анищенко
 1959—1963 Василий Андреевич Крюк
 1963—1972 Борис Леонидович Леонов
 1972—1978 Ченцов С. С.
 1978—1980 Леонид Яковлевич Губенко
 1980—1990 Владимир Иванович Гнедой
 1990—1991 Олег Сергеевич Чехов

Обязанности ВКС 
 организация всесоюзных соревнований,
 назначение судейских коллегий на соревнования, проводимых Всесоюзной секцией волейбола,
 внесение изменений и проработка правил соревнований,
 подготовка судейских кадров

Судейские кадры 
ВКС воспитала и подготовила большое количество судей, в том числе судей международной категории, которые обсуживали соревнования самого высокого уровня.

Первый судья международной категории в СССР (1951 год) — Владимир Алексеевич Березин г. Москва

Первые женщины судьи международной категории в СССР (1953 год): Зоя Алексеевна Козлова г. Москва Вера Семёновна Михеева г. Ленинград Нина Григорьевна Бодрова г. Москва

Источники 
 Волейбол: Энциклопедия. Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов — Томск: «Компания Янсон», 2001.

Волейбол в СССР
Спортивные организации СССР